Rajd Turcji 2020 (13. Rally Turkey Marmaris) – 13. Rajd Turcji rozgrywany w Turcji w dniach od 18 do 20 września 2020 roku. Był piątą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2020. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Jego bazą było miasto Marmaris. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2 i WRC3.

Rajd Turcji 2020 wygrał Brytyjski kierowca Elfyn Evans, jadący samochodem Toyota Yaris WRC i został on nowym liderem mistrzostw WRC. Dla Evansa był to trzeci tryumf w WRC, drugi w tym roku. Wyprzedził on o ponad pól minuty belgijskiego kierowcę Thierriego Neuville`a i o bliski minutę Francuza Sébastiena Loeba obaj jadących Hyundaiem i20 Coupe WRC. Swój najlepszy występ w WRC zaliczył Brytyjski zawodnik Gus Greensmith startujący Fordem Fiestą WRC, przyjechał on na piątym miejscu. Dopiero na siedemnastym miejscu rajd ukończył ubiegłoroczny mistrz świata Estończyk Ott Tänak, miał on problemy techniczne z układem kierowniczym i intercomem. Rajdu nie ukończył Francuz Sebastian Ogier, którego samochód odmówił posłuszeństwa na przedostatnim oesie - przegrzany silnik - do tej pory był trzeci. Z kierowców najwyższej klasy rajdu nie ukończyli jeszcze Fin Teemu Suninen (urwane koło) i Francuz Pierre-Louis Loubet (awaria mechaniczna).

Swój najlepszy start w historii WRC zaliczył jedyny Polak startujący w tej imprezie Kajetan Kajetanowicz, w klasyfikacji generalnej zajął siódmą pozycję, wygrywając swoją klasę WRC3 z ponad dwuminutową przewagą i kategorię RC2 (łączącą samochody R5 załóg fabrycznych i prywatnych) z ponad dwudziestosekunkową przewagą. Kajetanowicz wygrał sześć z dwunastu oesów w swojej klasie, a jedenaście z dwunastu prób kończył na podium.

Rozstrzygającym momentem rajdu wydaje się był jeden z najdłuższych i najtrudniejszych odcinków specjalnych, OS dziewiąty, gdzie Neuville i Ogier musieli zmieniać koła na trasie odcinka, a na przebitej oponie do mety dojechał Loeb. Na nimi również zakończyli swój udział Suninen i Pierre-Louis Loubet.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 24 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników startujących w mistrzowskiej klasie: WRC, WRC2 i WRC3.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS12

Wyniki rajdu 

W klasyfikacji generalnej dodatkowe punkty przyznawane są za odcinek Power Stage.

Klasyfikacje po 5 rundach RMŚ 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Klasyfikacja producentów RMŚ 

WRC 2

Kierowcy

WRC 3

Kierowcy

Przypisy 

2020
Turcja
2020 w Turcji